District Talsi, een voormalig district in het westen van Letland, in de historische regio Koerland
 Talsu novads, een gemeente in Koerland in het westen van Letland
 Talsi (stad), een stad,in Koerland in het westen van Letland in de gelijknamige gemeente